Mimão-de-Floreana é uma espécie de ave da família Mimidae.

É endémica do Equador.

Os seus habitats naturais são: matagal árido tropical ou subtropical.

Referências

Nesomimus
Aves do Equador
Aves descritas em 1837